Andrew Cuomo, Amerikaans politicus
 Chris Cuomo, journalist, presentator, opinimaker
 Mario Cuomo, Amerikaans politicus
 Rivers Cuomo, Amerikaans zanger en gitarist